Castagno ima više značenja:
 Castagno, Pistoia
 Castagno, Siena